Argentína
San Antonio, település Catamarca tartomány Fray Mamerto Esquiú megyéjében
San Antonio, település Catamarca tartomány La Paz megyéjében
San Antonio, település Catamarca tartomány Paclín megyéjében
San Antonio, település Corrientes tartományban
San Antonio, település Jujuy tartományban
 Chile
San Antonio (Chile)
 Costa Rica
San Antonio (Costa Rica)
 Kolumbia
San Antonio, Cali városának városrésze
 Mexikó
San Antonio, település Mexikóban, Tepezalá községben
San Antonio, község Mexikóban
San Antonio, település Mexikóban, Tijuana községben
 Paraguay
San Antonio (Paraguay)
 Spanyolország
San Antonio, település Spanyolországban, Ibiza stigetén
 USA
San Antonio (Colorado)
San Antonio (Florida)
San Antonio (Kalifornia)
San Antonio (Missouri)
San Antonio (Kalifornia)
San Antonio (Texas)
San Antonio (Új-Mexikó)
Egyéb
San Antonio (film)
San Antonio (film, 1945)
San Antonio (folyó)
San Antonio (hajó)